Домбаль — фамилия:

 Томаш Домбаль (1890—1937) — польский революционер
 Ариэль Домбаль (род. 1958) — французская актриса